Пинзеник Віктор Михайлович ( 15 квітня 1954, Смологовиця, Іршавський район, Закарпатська область) — український політик і економіст (доктор економічних наук з 1989 р., професор з 1991 р.), голова партії Реформи і порядок (жовтень 1997 р. — лютий 2010 р.).
 Пинзеник Павло Васильович ( 20 березня 1976) — Народний депутат України від партії «Народний фронт», перший заступник голови Комітету Верховної Ради.

Прізвища